Leonid Wołoszyn (ur. 1966) – rosyjski lekkoatleta, trójskoczek
 Leonid Wołoszyn (ur. 1964) – rosyjski szachista, reprezentujący Czechy